Chic – termine francese traducibile in "elegante" e che ha un significato più ampio

Musica 
 Chic – gruppo musicale statunitense
 Chic – album dei Chic del 1977
 Chic – singolo di Izi del 2016
 Chic – singolo di Giaime del 2020

Altri progetti